Александр Горбань:
 Горбань, Александр Васильевич (1954—2017) — советский и российский дипломат.

 Примечания